Naolinco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Naolinco de Victoria, ort, Veracruz, 
 Naolinco (kommun), Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar